Koźliki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Koźliki (Narew), Dorf der Gmina Narew im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien
 Koźliki (Zabłudów), Dorf der Gmina Zabłudów im Powiat Białostocki  der Woiwodschaft Podlachien